Tsaar Alexis van Rusland (ook buitenlandse heersers worden meestal met een Nederlandse naam aangeduid, bvb. Lodewijk voor Louis)
 Aleksej Petrovitsj van Rusland, zoon van Peter de Grote